YKJ bezeichnet:

 den IATA-Code für den kanadischen Flughafen Key Lake
 ein finnisches geographisches Koordinatensystem, siehe Gauß-Krüger-Koordinatensystem#Die finnischen YKJ-Koordinaten.

YKJ